Сербия и Черногория участвовала в Олимпийских играх с 1992 по 2006 год. С 2006 года Сербия и Черногория стали выступать как независимые государства.

История 
Югославия участвовала в каждой летней Олимпиаде (1920—1988) и в зимних играх с 1924 по 1988 (кроме 1936 и 1960). После распада Югославии в 1991—1992 годах Словения и Хорватия уже на Олимпиаде в Барселоне выступали отдельными государствами, а Югославия была представлена Боснией и Герцеговиной, Македонией, Сербией и Черногорией. На Зимней Олимпиаде 1992 года Югославия в последний раз выступила, как государство.
СРЮ была образована Сербией и Черногорией. Однако решение 757 Совета безопасности ООН (30 мая 1992) гласило:
Нужно сделать необходимые шаги, чтобы предотвратить участие в спортивных событиях СРЮ —Paragraph 8(b)
Несмотря на это, МОК принял решение, что атлеты из Сербии и Черногории (а также из Македонии) могут принять участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Но они должны были соревноваться, как независимые олимпийские участники: они должны носить белую одежду, одеваться без отличительных знаков, использовать Олимпийский гимн и Олимпийский флаг. Независимые олимпийские участники не могли участвовать в церемонии открытия и закрытия игр. Команда из 52 спортсменов выиграла 3 медали в стрельбе. Ограничение означало, что мужские и женские команды по водному поло, баскетболу, гандболу не могли участвовать в играх.
Длительные санкции означали, что спортсмены не могли готовиться к Зимней Олимпиаде 1994 года. Санкции были отменены к следующему году.
На Летних Олимпийских играх 1996 команда приняла участие, используя тот же кодекс, как свободная страна, несмотря на то, что СРЮ не была признана преемником Югославии. Команда из 68 спортсменов завоевало на играх 4 медали. В 2000 году, в Сиднее команда из 111 спортсменов завоевала 3 медали.
В 2003 году СРЮ создала единый союз — Сербия и Черногория. Впервые на Летней Олимпиаде 2004 Сербия и Черногория выступила как новая страна, завоевав 2 медали.
После черногорского референдума независимости в 2006 году был расторгнут государственный союз между странами. На Олимпиаде-2008 Сербия и Черногория выступали независимыми государствами.

Медали независимых олимпийских участников

Медали

Медальный зачёт

См. также 
 Список знаменосцев Сербии и Черногории на Олимпийских играх

Ссылки 
 Yugoslavia — 1992  Olympic Committee of Serbia
 United Nations Security Council Resolution 757 (Implementing Trade Embargo on Yugoslavia)  University of Minnesota Human Rights Center
 Decisions of the 99th Session   Olympic Review (International Olympic Committee) (299): pp. 415—416. September 1992
 Games of the XXV Olympiad — Barcelona 1992  Olympic Committee of Serbia
 The Official Report of the Centennial Olympic Games, Volume III The Competition Results  Atlanta: Peachtree Publishers. pp. pp. viii-ix. ISBN 1-56145-150-9.
 Yugoslavia — 1996  Olympic Committee of Serbia
 National Olympic Committees  Official Report of the XXVII Olympiad, Volume Three: Results. Sydney Organising Committee for the Olympic Games. pp. pp. 1-5. ISBN 0-9579616-1-8
 Yugoslavia — 2000  Olympic Committee of Serbia
 Official Report of the XXVIII Olympiad, Volume Two: The Games  Athens 2004 Organising Committee for the Olympic Games. pp. pp. 528—529. ISBN 960-88101-7-5
 Serbia and Montenegro  Olympic Committee of Serbia
 Olympic Committee of Serbia  Olympic Committee of Serbia
 Olympic Medal Winners  International Olympic Committee

Сербия и Черногория на Олимпийских играх